Пол Макги́ган (; род. 19 сентября 1963, Беллсхилл, Шотландия) — шотландский кинорежиссёр, наиболее известный фильмами «Счастливое число Слевина» и «Пятое измерение». Срежиссировал несколько серий телесериалов «Шерлок», «Монро», «Смэш», «Скандал» и «Бескрайнее небо».

Биография 
Дебютировал в большом кино экранизацией Кислотный дом, тепло встреченной критиками. Принимал активное участие в создании телесериала Шерлок, срежиссировав 4 серии в первых двух сезонах. За эпизод «Скандал в Белгравии» был номинирован на премию Эмми.

Фильмография

Награды и призы 
 1998 — ФИПРЕССИ на Стокгольмском кинофестивале за фильм «Кислотный дом»
 1998 — «Приз Италия» за фильм «Кислотный дом»
 1999 — Fantasporto: «AMC Приз зрительских симпатий» и «Grand Prize of European Fantasy Film in Silver»  за «Кислотный дом»
 2006 — «Приз зрительских симпатий» и «Лучший фильм» на Миланском международном фестивале за «Счастливое число Слевина»

Примечания

Ссылки 
 BBC — Paul McGuigan on Movies 
 Telegraph — Film-makers on film: Paul McGuigan  

Кинорежиссёры фильмов ужасов